Чуйченко — украинская фамилия. Известные носители:
 Чуйченко, Константин Анатольевич (род. 1965) — российский государственный деятель, министр юстиции Российской Федерации.
 Чуйченко, Роман Юрьевич (род. 1971) — депутат Госдумы 6-го созыва.
 Чуйченко, Сергей Александрович (род. 1968) — украинский футболист, нападающий.